Лопухи — название населенных пунктов в России:

Лопухи — деревня в Себежском районе Псковской области
Лопухи — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
Лопухи — до 2000 г. название села  Рождественское в Александро-Невском районе Рязанской области.

См. также 

 Лопух
 Лопуховка